Johann Bayer (1572–1625) német csillagász és jogász
 Johann Bayer (?–1686) evangélikus tanár

lásd még
 Bayer János (egyértelműsítő lap)